Isla del Este kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 East Island (ö i Falklandsöarna, lat -51,79, long -58,07), 
 East Island (ö i Falklandsöarna, lat -51,38, long -59,63), 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar